Сакумо, или както е по-познат Белият Зъб на Коноха, е бащата на Какаши Хатаке.
Сакумо е врагът на сина на Чио.
Според Четвъртия, той трябва да бъде уважаван колкото Трите Легендарни Нинджи, преди да изпадне в немилост, избирайки да спаси съотборниците си вместо да изпълни мисията, подлагайки Коноха на страдание по време на войната. Това е причината много хора, с изключение на тези които е спасил, да го намразят. Посрамен, Сакумо изпаднал в дълбока депресия и не му били останали и капка умения. Това е причината Какаши да вземе живота си в ръце и съгласно Нинджа кодът. Сакумо оставя своята Хакко Чакура То, от която идва и прякора му, на Какаши. Сабята използва чакрата за да създаде острие като опашка от бяла светкавица която се размахва. Тя е била счупена на две половини в битка между Какаши и шиноби от Иуагакуре.

Персонажи от Наруто